Брюс, Уильям:
 Брюс, Уильям (1630—1710) — шотландский архитектор.
 Брюс, Уильям Спирс (1876—1921) — шотландский гидробиолог, зоолог, арктический и антарктический исследователь.